Twierdzenia Nielsa Abela o:
 szeregach potęgowych,
 mnożeniu szeregów,
 elemencie pierwotnym,
 krzywych algebraicznych.

Zobacz też 
 Twierdzenie Abela-Ruffiniego.

Abela